Гутенберг може бити:

 Гутенберг (Горња Франконија), општина у округу Кулмбах, у њемачкој покрајини Баварска.
 Гутенберг (Бад Кројцнах), општина у округу Бад Кројцнах, у њемачкој покрајини Рајна-Палатинат.
 Јохан Гутенберг
 Пројекат Гутенберг